Vedruka (Paide), een dorp in de Estlandse gemeente Paide, provincie Järvamaa
 Vedruka (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa